Ма́лая Медве́дица:
 Малая Медведица () — околополярное созвездие Северного полушария неба.
 Малая Медведица — карликовая галактика в созвездии Малой Медведицы.
 Малая Медведица — река в Саратовской области, приток Медведицы, впадающей в Дон.
 Малая Медведица — река в Тверской области, приток Медведицы, впадающей в Волгу.
 Малая Медведица — река в Камчатском крае, приток Медведицы, впадающей в Алтын.
 Малая Медведица — река в Якутии, приток Большой Медведицы.

См. также